Az év labdarúgója címet az MLSZ ítéli oda minden naptári év végén a legjobb teljesítményt nyújtó magyar labdarúgónak.

Díjazottak

Jegyzetek

Források 
 Antal Zoltán–Sass Tibor: A magyar sport kézikönyve. Az év sportolói (1958–1981), 858. o., Sport Kiadó, Budapest, 1983. 
 
 

Magyar
Díjazott magyar sportolók